Dafen (China), een plaats in China waar veel artiesten wonen
Dafen (Wales), een plaats in het Verenigd Koninkrijk